Three Wishes ("tre desideri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Tre desideri (Three Wishes) – film del 1995 diretto da Martha Coolidge

Letteratura 
 Liberi di ricominciare (Three Wishes) – romanzo di Barbara Delinsky, n. 43 de I nuovi bestsellers
 Three Wishes – libro di Deborah Ellis del 2004

Musica 
 Three Wishes – album degli Spyro Gyra del 1992
 Three Wishes – traccia dell'album Amused to Death di Roger Waters del 1992

Televisione 
 Three Wishes – episodio della terza stagione di Vita da strega
 Three Wishes – reality show della NBC